Amerikai Egyesült Államok
 Carnation (Oregon)
 Carnation (Washington)

Zene
 Carnation, japán rockegyüttes
 Carnation, belga metalegyüttes
 Carnation, Astrid Williamson-album
 Carnation, Ringo Sheena-dal